Lamina steht für:

 Lamina (Geologie), einzelne dünne Lage einer geschichteten Sedimentablagerung
 Lamina (Vorname), ein weiblicher Vorname
 Lamina Peak, Berg auf der Alexander-I.-Insel in der Antarktis

Biologie:
 Blattspreite, siehe Blatt (Pflanze)#Morphologische Gliederung
 Lamina (Moose), Teil des Blattes von Moosen
 Lamina (Gattung), eine Spinnengattung aus der Familie der Toxopidae
 Lamina (Zellkern), eine Struktur im Zellkern
 die einzelnen Schichten der Großhirnrinde, siehe Großhirnrinde #Laminierung
 Basallamina, eine Proteinschicht unter der Basis der Epithelzellen, siehe Basalmembran
 Lamina propria, eine Schicht aus Bindegewebe

Siehe auch: